Meerts ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Meerts (1836–1896), belgischer Genre- und Stilllebenmaler sowie Aquarellist
 Lambert Joseph Meerts (1802–1863), belgischer Violinist und Musikpädagoge